Ла Америка има више значења:

 Ла Америка (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Америка (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Америка (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Америка (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику